Валик — невеликий низький насип, довгаста купка нагорненої землі.
 Валик — задній відділ мозолистого тіла головного мозку.
 Валик — туго набита подушка циліндричної форми на краях дивана або тахти.
 Валик — збита з волосся підкладка в жіночій зачісці, а також форма зачіски.
 Валик — валок, маленький вал
 Валик — барабан для намотування сталевого троса і зберігання його.
 Нігтьовий валик — шкірна складка, що прикриває краї нігтьової платівки.
 Надбрівний валик — у краніології суцільне безперервне потовщення лобової кістки черепа, що звисає над очницями. Утворений злиттям надбрівних дуг, характерний для мавп і стародавніх викопних людей.
 Малярний валик — інструмент для фарбування.

Див. також 
 Вал
 Валок (значення)
 Вальок